Heslo Černý důl má více významů:

 Černý důl (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Černý důl (přírodní památka, okres Opava) – přírodní památka v okrese Opava
 Černý důl (přírodní památka, okres Česká Lípa) – přírodní památka v CHKO Kokořínsko
 Černý důl (údolí) – údolí v okrese Mladá Boleslav

Související články 
 Černý Důl – městys v okrese Trutnov